Baltika har flere betydninger:

 Baltika (bryggeri) – russisk bryggeri
 Baltika (kontinent) – gammelt kontinent

Se også 
 FC Baltika Kaliningrad – russisk fodboldklub